Arcade Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Arcade Township (Kansas)
 Arcade Township (South Dakota)